Seznam brigad z zaporedno številko 85.

Seznam 
 Pehotne
 85. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 85. tankovska brigada (ZSSR)

 Komunikacijske
 85. komunikacijska brigada (ZSSR)

 Logistične
 85. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi